En astronomia: Sizígia és la posició de la Lluna o d'un planeta quan és en conjunció o en oposició amb el Sol. En el cas de la Lluna, el terme engloba el terme noviluni (lluna nova) i el terme pleniluni (lluna plena).
 En poesia: Sizígia és la combinació de dos peus mètrics un una mateixa unitat, semblant a l'elisió.
 En fonètica :La sizígia consonàntica o fonètica és un efecte similar a l'al·literació, en què una consonant és utilitzada reiterativament en un fragment; no és necessari que es col·loqui al principi de paraula.
 En la comèdia clàssica grega, una epiremàtica sizígia és un sistema de simetria en les formes del versos.
 En matemàtiques, una sizígia (en) és una relació entre els generadors d'un mòdul.
 En zoologia: Sizígia és una característica anatòmica de crinoïdeus
 En filosofia : Sizígia és un concepte en la filosofia de Vladimir Soloviov per denotar 'estreta unió'